Con Kate Walsh puede referirse a:

 Kate Walsh (1967-), actriz estadounidense.
 Kate Walsh (1983-), cantante británica.
 Kate Walsh (1947–2007), política irlandesa y senadora por los Demócratas Progresistas.